Алехнович () — білоруське прізвище.

Відомі носії:
 Алехнович Антон Адамович (1914—1979) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1944).
 Алехнович Гліб Васильович (1886—1918) — льотчик російського імператорського військово-повітряного флоту.
 Алехнович Євген Антонович (1920—1945) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945, посмертно).

Білоруські прізвища